В історії:
 Універсал — політичний акт
 Універсал національної єдності — акт, підписаний 3 серпня 2006 р. для подолання політичних розбіжностей між партіями Верховної Ради України
 Універсали Української Центральної Ради — грамоти-прокламації, що їх видавав український парламент на початку ХХ сторіччя

В автомобілях:
 Універсал (авто) — тип закритого кузова легкового автомобіля